Türckheim ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Friedrich von Türckheim (1752–1831), elsässisch-französischer Politiker
 Bruno von Türckheim (1826–1874), deutscher Politiker, MdL Baden
 Edith Türckheim (1909–1980), deutsche Tänzerin, Choreografin und Tanzlehrerin
 Ferdinand von Türckheim (1789–1848), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Türckheim (Adelsgeschlecht)
 Türkheim (Begriffsklärung)
 Turckheim (Begriffsklärung)